Fritz Schulte ist der Name folgender Personen:
* Fritz Schulte (Politiker) (Deckname Fritz Schweizer; 1890–um 1943), deutscher Politiker (KPD), MdR
 Fritz Schulte (Polizist) (1891–1955), deutscher Polizist und Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Friedrich Schulte